Champigny (Marne)
Champigny (Yonne)
ook:
Champigny-en-Beauce,  Loir-et-Cher
Champigny-la-Futelaye, Eure 
Champigny-le-Sec,  Vienne 
Champigny-lès-Langres,  Haute-Marne
Champigny-sous-Varennes,  Haute-Marne
Champigny-sur-Aube, Aube 
Champigny-sur-Marne,  Val-de-Marne   Campinois
Champigny-sur-Veude, Indre-et-Loire